Cette page affiche les résultats détaillés de la Coupe du monde de football 2014 à partir des huitièmes de finale jusqu'à la finale.

Vue d'ensemble 
Les 16 qualifiés issus des 8 groupes du premier tour :

Tableau final

Huitièmes de finale

Brésil - Chili

Colombie - Uruguay

Pays-Bas - Mexique

Costa Rica - Grèce

France - Nigeria

Allemagne - Algérie

Argentine - Suisse

Belgique - États-Unis

Quarts de finale

Brésil - Colombie

France - Allemagne

Pays-Bas - Costa Rica

Argentine - Belgique

Demi-finales

Brésil - Allemagne

Argentine - Pays-Bas

Match pour la troisième place

Brésil - Pays-Bas

Finale

Allemagne - Argentine

Homme du match 

Il faut remarquer que, sur les huitièmes de finale, plus de la moitié des nommés sont des gardiens de but : Júlio César pour le Brésil, Guillermo Ochoa pour le Mexique, Keylor Navas pour le Costa Rica, Raïs M'Bolhi pour l'Algérie et Tim Howard pour les États-Unis.

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe du monde de football de 2014

Coupe du monde de football 2014